Bengt Roland Eriksson, švedski hokejist, * 1. marec 1954, Stora Tuna, Švedska.

Eriksson je v švedski ligi igral za klube IF Tunabro, Leksands IF, HV 71, Västerås IK, IK Westmannia-Köping in IFK Arboga. V sezoni 1974/75 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka s klubom Leksands IF. Leta 1974 je bil kot 131. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1976/77. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral še za Vancouver Canuckse, odigral 193 tekem, na katerih je dosegel 48 golov in 95 podaj. V sezoni 1978/79 je igral za Winnipeg Jetse v ligi WHA in s klubom osvojil naslov prvaka. Dve sezoni je igral tudi za klub Düsseldorfer EG v nemški ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| IF Tunabro
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 7
| 7
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Tunabro
| Švedska liga
| 72/73
|
| 20
| 15
| 7
| 22
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 73
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Tunabro
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 16
| 9
| 25
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 5
| 4
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
| 11
| 16
| 27
|
| 14
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 21
| 14
| 35
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 8
| 7
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 76/77
|
| 80
| 25
| 44
| 69
|
| 10
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 6
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 77/78
|
| 27
| 21
| 39
| 60
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 78/79
|
| 33
| 5
| 10
| 15
|
| 2
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 78/79
|
| 35
| 2
| 12
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 18
| 21
| 39
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 80/81
|
| 40
| 31
| 55
| 86
|
| 24
|
| 11
| 6
| 15
| 21
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 81/82
|
| 37
| 30
| 38
| 68
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 20
| 27
| 47
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 20
| 20
| 40
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 32
| 31
| 42
| 73
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 11
| 15
| 26
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 31
| 23
| 26
| 49
|
| 8
|
| 12
| 4
| 9
| 13
|
| 4
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 31
| 19
| 23
| 42
|
| 4
|
| 14
| 9
| 15
| 24
|
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 21
| 8
| 7
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 18
| 5
| 8
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Westmannia-Köping
| Švedska 3. liga
| 89/90
|
| 32
| 24
| 37
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Arboga
| Švedska 3. liga
| 91/92
|
| 28
| 15
| 25
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 762
| bgcolor="#7FFF00" | 408
| bgcolor="#7FFF00" | 531
| bgcolor="#7FFF00" | 939
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1974
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Hokejisti IF Tunabro
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti HV 71
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti IK Westmannia-Köping
Hokejisti IFK Arboga